EEA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 411 амінокислот, а молекулярна маса — 162 466.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки